Il existe différents types d'enseignants contractuels:

Enseignant contractuel des écoles en France
Enseignant contractuel de l'enseignement secondaire en France
Enseignant contractuel des universités

Métier de l'Éducation nationale (France)